désigne :

Cinéma et télévision 
 Clarissa est un film allemand réalisé par Gerhard Lamprecht en 1941.
 Clarissa est un téléfilm britannique réalisé par Robert Bierman en 1991.
 Clarissa est un téléfilm américain réalisé par John Whitesell en 1995.
 Clarissa est un téléfilm franco-allemand réalisé par Jacques Deray en 1998.

Littérature 
 Clarissa est un roman inachevé de l'écrivain autrichien Stefan Zweig, publié seulement en 1990.
 Clarissa, or, the History of a Young Lady est le titre original du roman britannique Clarisse Harlowe, écrit par Samuel Richardson et publié en 1748.

Toponyme 
 Clarissa, une ville située dans le Minnesota, aux États-Unis.

Divers 
 (302) Clarissa est un astéroïde découvert en 1890.
 Clarissa Kirby, 1894, un genre d'insectes hyménoptères de la famille des Pergidae.

Homonymie de titre